

Nascimentos

Falecimentos 

1390 na literatura